Магас (Μάγας, Magas) може да се отнася за:

 Магас, столица на Република Ингушетия, Русия
 Магас (алани) (Maghas или Maas), средновековна столица на Алания
 Магас Македонски, македонски благородник и баща на Береника I от Египет
 Магас (Кирена), внук на предния, последният цар на Кирена
 Магас (Египет), внук на Магас от Кирена